Крапивня

Населённые пункты

Белоруссия 
 Крапивня — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Крапивня — деревня в Березинском районе Минской области.
 Крапивня — агрогородок в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Крапивня — упразднённое в 1966 году село Алтуховского поссовета Навлинского района Брянской области.
 Крапивня — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Крапивня — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Крапивня — деревня в Осташковском районе Тверской области.

Украина 
 Крапивня — село в Шаргородском районе Винницкой области.
 Крапивня — село в Коростышевском районе Житомирской области.
 Крапивня — село в Коростенском районе Житомирской области.
 Крапивня — село в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
 Крапивня — село в Хорошевском районе Житомирской области.

Реки 
 Крапивня (приток Днепра) — река в Гомельской области Белоруссии.
 Крапивня (приток Жерева) — река в Киевской области Украины.
 Крапивня (приток Остра) — река в Смоленской области России.
 Крапивня (приток Тетерева) — река в Киевской области Украины.
 Крапивня (приток Тьмаки) — река в Тверской области России.
Крапивня (приток Велесы) — река в Тверской области России.
 Крапивня (приток Яни) — река в Псковской области России.

См. также 
 Крапивна
 Крапивная
 Крапивное

Примечания